{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          2.3020273447036748,
          48.83412375794756
        ]
      }
    }
  ]
}
Le Groupe ESPI (École supérieure des Professions Immobilières) est un groupement d'écoles de management spécialisées dans les professions immobilières composé de 7 campus en France.

Fondé en 1972 sous le statut juridique d'association loi de 1901, le Groupe ESPI délivre des formations en alternance et en temps plein conférant un titre de mastère professionnel dans 6 spécialisations ainsi qu'un bachelor.

Historique 
Le Groupe ESPI est créé en 1972 par Étienne Le Sidaner, ancien représentant du Syndicat National de la Rénovation (SYNAR). Son premier campus est alors implanté à Paris.

Le Groupe est reconnu par l'État en 1985.

Le second campus après l'établissement parisien présent à Levallois-Perret, est implanté à Nantes en 2006.

Le Groupe ESPI décroche la certification de son Bachelor (BAC+3) Gestionnaire d'Affaires Immobilières en 2009.

En 2012, un troisième campus est créé à Marseille. La même année, le Groupe ESPI obtient la certification de la spécialisation de son Mastère Professionnel (BAC+5) Manager en Aménagement et en Promotion Immobilière (MAPI) par le ministère du Travail.

Deux nouvelles spécialisations de Mastères Professionnels (BAC+5) Manager Expert en Audit-Conseil et Manager en Ingénierie de la Finance Immobilière (MAEC et MIFIM) sont certifiées au sein du Groupe ESPI par le ministère du Travail.

Le campus de Bordeaux est créé en 2016.

En 2017, le ministère du Travail octroie la certification de la spécialisation de son Mastère Professionnel (BAC+5) Manager en Administration et Gestion Immobilière (MAGI) au Groupe ESPI.

La même année, le Groupe s'implante à Montpellier et à Lyon.

En Septembre 2022, le campus de Lille ouvre ses portes.

Formations

Formations 
Le cycle Bachelor :

 Bachelor Gestionnaire d'Affaires Immobilières (GESAI). Titre RNCP certifié reconnu par l’État niveau II (Bac+3) (niv. européen 6)

Les spécialisations du cycle Mastère Professionnel :

 Expert en Évaluation et Audit Immobilier (MAEC) - Titre RNCP certifié reconnu par l’État niveau I (Bac+5) Niveau européen 7
 Manager en Administration et Gestion Immobilière (MAGI) - Titre RNCP certifié reconnu par l’État niveau I (Bac+5)  Niveau européen 7
 Manager en Ingénierie de la Finance Immobilière (MIFIM) - Titre RNCP certifié reconnu par l’État niveau I (Bac+5) Niveau européen 7
 Manager en Aménagement et Promotion Immobilière (MAPI) - Titre RNCP certifié reconnu par l’État niveau I (Bac+5) Niveau européen 7
 Manager en Immobilier Durable et Innovant (MIDI) - Diplôme d'école
Manager en Entrepreuneuriat et Projets Innovants (MEPI) - Diplôme d'école

Formation professionnelle continue 
Le Groupe ESPI propose également des formations inter-entreprise et intra-entreprise pour les professionnels ainsi que la possibilité d'effectuer une VAE et une VAP.

Classement 
Depuis 11 années consécutives, le Bachelor (BAC+3) Gestionnaire d'Affaires Immobilières (GESAI) du Groupe ESPI est en tête des meilleures Licences en immobilier en France selon Eduniversal.

Toujours selon Eduniversal, 4 des 5 spécialités de Master dispensées par le Groupe ESPI sont classées dans le Top 15 des meilleurs Masters en immobilier 2020 en France.

Institution 
Gouvernance

Le Groupe ESPI est une association loi de 1901 à but non lucratif.

Partenariats internationaux

Le Groupe ESPI compte 21 partenariats universitaires internationaux dans 16 pays différents.

En Europe : Belgique, Espagne, Bulgarie, Autriche, Portugal, Hongrie, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni.

Hors Europe : Turquie, Canada, Colombie, Corée du Sud, Australie, Afrique du Sud, Etats-Unis.

Le Groupe ESPI accueille et envoie des étudiants dans le monde grâce au dispositif ERASMUS+. Ils ont la possibilité d'effectuer des doubles diplômes, des stages et voyages d'études..

Enseignement et recherche 
En 2017, sur décision du Conseil Scientifique du Groupe est créé ESPI Research in Real Estate (ESPI2R) qui regroupe actuellement 28 enseignants-chercheurs qui s'interrogent essentiellement sur deux grands thèmes : 

 les territoires, les aménagements et les nouvelles centralités d'une part,

 la production immobilière et les marchés, orienté vers l'innovation durable du secteur d'autre part.

Le Groupe ESPI accueille régulièrement de nouveaux enseignants-chercheurs qui participent à des colloques et publient des travaux en lien avec les thèmes cités et a récemment travaillé sur l'évolution future de l'investissement immobilier au regard de l'objectif ”zéro artificialisation nette”.

Elèves

Admissions 
Le Groupe ESPI sélectionne ses futurs étudiants grâce à un entretien de motivation et 4 tests écrits  pondérés d'un coefficient de 25% chacun. L'examen oral et les examens écrits comptent chacun pour 50% de la note finale.

 1 questionnaire à choix multiples concernant l'actualité ;
 1 questionnaire à choix multiples d'analyse documentaire ;
 1 questionnaire à choix multiples de logique ;
 1 test de niveau d'anglais.

Notes et références  

Études de commerce en France